Хохлюк — украинская фамилия. Известные носители:

 Хохлюк, Виктор Николаевич (род. 1971) — украинский спортивный журналист.
 Хохлюк, Виталий Иванович (род. 1937) — российский учёный, математик.